

Anno 
 420 o 420 a.C.

Codici 
 420 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia
 420 – codice che designa una classe velica

Matematica 
 420 – numero naturale

Altro 
 420 – termine che fa riferimento al consumo annuale di cannabis
 Il 420 – rivista pubblicata dalla Casa Editrice Nerbini dal 1914 al 1944